Futbolo Klubas Kruoja 2001 var en fodboldklub fra den litauiske by Pakruojis.

Historie 
Klubben blev stiftet i 2001 og gik konkurs i 2015.

Titler

Nationalt 
 A Lyga
 Vindere (0)
 Andenplads (1): 2014

Klub farver

Historiske slutplaceringer

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 fkkruoja.lt 
 Kruoja Pakruojis UEFA-e 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2001
Ophørt i 2015
Tidligere fodboldklubber i Litauen